Михаи́л Ива́нович Бу́рцев () — советский фехтовальщик (сабля). Двукратный Олимпийский чемпион и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР (1980), заслуженный тренер СССР.

Биография 
Михаил Бурцев заинтересовался фехтованием после того, как в его школу в 1964 году пришел тренер Игорь Григорьевич Пыльнов и рассказал о занятиях в секции фехтования. Бурцев вместе с одноклассниками посетил занятия в школе «Буревестник» и решил заняться фехтованием, хотя до этого играл в большой теннис. Под руководством тренера Пыльнова Михаил Бурцев завоевывал первые призовые места и выиграл первенство Москвы, побеждал на Спартакиадах школьников. На турнире во Франции занял 2 место, затем 2 место на Кубке Союза. Михаил Бурцев говорил о своем первом тренере Пыльнове, что он ему заменил отца и отгородил от всего, кроме фехтования. Игорь Пыльнов довел Бурцева до высокого уровня мастерства. 

Первоначально выступал за «Буревестник», а в 1976 году перешёл в ЦСКА.

Имел высшее образование — окончил ГЦОЛИФК, получил специальность тренера. Занимал должности главного тренера Объединённой команды на Олимпиаде в Барселоне и старшего тренера по фехтованию города Москвы.

Похоронен на Троекуровском кладбище (участок 25а)

Спортивные достижения 
 двукратный чемпион Олимпийских игр (Игры 1976 года и Московская Олимпиада, в командном первенстве по фехтованию на саблях)
 двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (Игры 1980 года — в личном первенстве, Олимпиада 1988 года — в командном первенстве)
 шестикратный чемпион мира (1977, 1979, 1983, 1985, 1986, 1987 в командном первенстве)
 чемпион СССР (1986)

Литература 
 ФЕХТОВАНИЕ: Энциклопедия / Авторы-составители М. С. Ракита, В. Л. Штейнбах. — М.: Человек, 2011. — ISBN 978-5-904885-46-5. — С. 43-44.

Примечания

Ссылки 
 Бурцев Михаил Иванович на сайте Федерации фехтования России.

Олимпийские чемпионы от СССР
Фехтовальщики СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1976 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1980 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по фехтованию
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Похороненные на Троекуровском кладбище